Дизел може да се отнася за:

 Рудолф Дизел – немски изобретател
 Дизелов двигател – двигател с вътрешно горене
 Дизелово гориво (Нафта)
 Вин Дизел